Ulice Krále Jiřího () je název vícero ulic:

 Ulice Krále Jiřího (Jeruzalém)
 Ulice Krále Jiřího (Tel Aviv)
 Krále Jiřího (Česká Třebová)
 Krále Jiřího (Český Brod)
 Krále Jiřího (Dobřany)
 Krále Jiřího (Karlovy Vary)
 Krále Jiřího (Tábor)
 Krále Jiřího (Týnec nad Labem)
 Krále Jiřího (Veselí nad Lužnicí)